Eugenia de Grecia (París, 10 de febrero de 1910 - Ginebra, 15 de octubre de 1989), princesa Radziwiłł. Era una princesa de Grecia y Dinamarca e hija del príncipe Jorge de Grecia y de María Bonaparte, princesa Napoleón. 

En 1938 contrajo matrimonio con el príncipe Dominico Raniero Radziwiłł, miembro de una de las familias más ricas e influyentes de la nobleza polaco-lituana. De esta unión nacieron dos hijos: 
 S.A.S. la princesa Tatiana Radziwiłł (n. en 1939).
 S.A.S. el príncipe Jerzy Radziwiłł (1942-2001).

En 1946 los príncipes Radziwiłł se divorciaron y la princesa Eugenia contrajo segundas nupcias con el príncipe Raimundo della Torre e Tasso, de la rama italiana de los príncipes de Thurn y Taxis, con quien tuvo un hijo:
 S.A.S. el príncipe Carlos Alejandro della Torre e Tasso (n. en 1959).

En 1989 la princesa Eugenia falleció víctima de la enfermedad de Alzheimer.

Distinciones honoríficas 
Griegas
 Enero de 1936: Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
 30 de marzo de 1963: Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia.

Referencias 

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Nobleza de Bielorrusia
Radziwiłł
Personas de París
Escritores en francés del siglo XX
Casa de Thurn und Taxis
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Griegas del siglo XX
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia